Godo peut désigner :

Toponymes 
Godo, la commune du département de Nanoro au Burkina Faso
Godo, la commune du département de Pella au Burkina Faso

Patronymes 
Ama Gôdô Maat, un roi africain du 
Emmanuel Godo, professeur de littérature

Autres 
Gōdo-juku, une station du Nakasendō
Godo Knights, un club de baseball italien

Homonymie de toponyme
Nom théophore